logogram - pismeni znak (simbol) koji označava čitavu riječ ili frazu
 logogram (pjesme) - pjesme u obliku crteža

Pogledajte i: 
 pismo - sustav grafičkih znakova za predstavljanje govora